Хардвар:

 Хардвар — город в индийском штате Уттаракханд, административный центр округа Харидвар.
 Хардвар — округ в индийском штате Уттаракханд в регионе Гархвал.